Johannes Magirus kan syfta på:

* Johannes Magirus (1537–1614), tysk teolog och tonsättare
 Johannes Magirus (1558–1631), tysk teolog och musikteoretiker
 Johannes Magirus (1559–1609), tysk teolog och jesuit
 Johannes Magirus (1560–1626), tysk teolog
 Johannes Magirus (omkring 1560–1596), tysk medicinare och fysiker
 Johannes Magirus (1615–1697), tysk medicinare och matematiker